L' Australian Open 2010 est l'édition 2010 de l'Australian Open, qui est un tournoi WSA Gold 45 avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Canberra du 9 au .

Madeline Perry l'emporte en finale face à Madeline Perry.

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Australian Open
 Open d'Australie masculin de squash 2010
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2010
Squash en 2010
Compétition de squash à Canberra
Sport en Australie en 2010
Sport en août 2010